Burridge steht für:

 Burridge (Ort), Dorf in Hampshire, England

Burridge ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Burridge (* 1949), britischer Air Chief Marshal
 Donella Burridge (* 1958), australische Synchronschwimmerin
 Kenelm Burridge (1922–2019), britischer Anthropologe
 Levi Spear Burridge (1829–1887), US-amerikanischer Zahnarzt
 Randy Burridge (Randall H. Burridge; * 1966), kanadischer Eishockeyspieler
 Tom Burridge (1881–1965), britischer Fußballspieler